Angora Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Angora Mountain (Arkansas)
 Angora Mountain (Kalifornien)